Zeppelinstraße oder Zeppelinstrasse bezeichnet:

 Zeppelinstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Falkenhagener Feld
 Zeppelinstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Fuhlsbüttel
 Zeppelinstraße (Linz)
 Zeppelinstraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in der Au
 Zeppelinstraße (Pforzheim), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pforzheim-Oststadt
 Zeppelinstraße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/Z

Siehe auch:
 Zeppelinallee